Varga Szilvia (?) gerelyhajító, az MTK 1957-ben, majd a Vasas SC 1958-ban bajnok gerelyhajító csapatának tagja
Varga Szilvia (?) atléta, az MTK 1958-ban bajnokságot nyert 4x100-as váltó és a távolugró csapatának tagja
Varga Szilvia (?) kurátor, a Hungarofest szakmai vezetője, volt igazgatója
Varga Szilvia (1966) színésznő
Varga Szilvia (1974) 
Varga Szilvia (1974) 2013-ig a Füzesabonyi SC női kézilabda-csapatának játékosa
Varga Szilvia „Szirom” (1979) A Megasztár második széria vigaszágasa

Hasonló nevűek
Varga Szilvia Marcella (1981) építész, a QB Project (interaktív köztéri üzenőfal) egyik kitalálója

